4-й чемпионат Европы по художественной гимнастике проходил в Вене (Австрия) с 15 по 18 ноября 1984 года. В личном первенстве было разыграно пять комплектов медалей (многоборье, обруч, мяч, булавы, лента), в групповом — один (упражнение с шестью обручами).

Участницы финалов упражнений в отдельных видах (обруч, мяч, булавы, лента) были определены по результатам многоборья: учитывались лучшие восемь оценок, полученных гимнастками в каждой дисциплине (выделены курсивом в таблице). К участию в финалах допускалось по две гимнастки от страны.

В квалификационных соревнованиях среди групп, проходивших в два этапа, оценки суммировались, и выведенный средний балл затем прибавлялся к оценке за выступление в финале, в котором участвовали восемь лучших по предварительным результатам команд.

Медалисты

Финалы в индивидуальном первенстве

Многоборье

Обруч

Мяч

Булавы

Лента

Финал в групповом первенстве 
Квалификация

Финал

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты Европы по художественной гимнастике
Чемпионаты Европы в 1984 году
Ноябрь 1984 года
Спорт в Австрии в 1984 году
Международные спортивные соревнования в Вене
Чемпионаты Европы в Австрии
Гимнастика в Австрии